Hidroksiholesterol se može odnositi na:

 7α-Hidroksiholesterol
 22R-Hidroksiholesterol
 27-Hidroksiholesterol